Il singolare del Gaz de France Grand Prix 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Gisela Dulko era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Alizé Cornet ha battuto in finale 7–6(5), 6–3, Andreja Klepač.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bue per il 2º turno

  Ágnes Szávay (secondo turno)
  Alizé Cornet (campionessa)
  Cvetana Pironkova (secondo turno)
  Iveta Benešová (primo turno)

  Lucie Šafářová (secondo turno)
  Pauline Parmentier (primo turno)
  Klára Zakopalová (quarti)
  Sorana Cîrstea (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 Tabellone singolare

Gaz de France Grand Prix 2008